Hiseta je lahko:
 Hiseta 2 (Bosna in Hercegovina)
 Hiseta (Bosna in Hercegovina)